Kefersteinia är ett släkte av ringmaskar. Kefersteinia ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Kefersteinia